Balcıoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Onomastique 
Balcıoğlu est un patronyme et un toponyme turc composé de bal, « miel », du suffixe -cı qui est la marque d'un nom de métier, comme -ier, -iste ou -ien en français, et du suffixe -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Balcı signifie donc « éleveur d'abeilles, vendeur de miel, apiculteur  » et Balcıoğlu « fils de l’apiculteur ».

Patronyme 

  (1909-1978), diplomate et ambassadeur turc ;
  (1928-2006), caricaturiste turc ;
  (1952-), chercheur, auteur et expert turc en histoire des religions et des croyances ;
  (1993-), footballeur turc.

Articles connexes 
 
 Oğlu, suffixe turc à valeur patronymique utilisé dans de très nombreux patronymes turcs.

Patronyme turc